Umbela (do latim umbella, diminutivo de umbra, sombra) é uma espécie de guarda-sol ou dossel portátil, sustentado por uma única vara central, para ser levado à mão, e que serve para cobrir, como sinal de distinção e honra, nos cortejos e procissões solenes, a pessoa ou objeto que mais se pretende honrar.

Para uso litúrgico, nas procissões religiosas que se fazem no interior das igrejas, ao invés do pálio utiliza-se a umbela para cobrir o Santíssimo Sacramento, seja no ostensório seja no cibório. Pode também ser utilizada como símbolo basical, tendo, nesse caso, panos vermelhos e dourados que se alternam e seguindo à frente nas procissões basilicais em conjunto com o tintinábulo.

Objetos litúrgicos